Альберт Вервей (, собственно Verweij, 15 мая 1865, Амстердам – 8 марта 1937, Нордвейк-ан-Зее, Южная Голландия) – нидерландский поэт, переводчик, эссеист.

Биография 
Родился в семье амстердамского мебельного мастера. Первую книгу стихов Персефона и другие стихотворения опубликовал в 1885, став одним из крупнейших представителей группы восьмидесятников. Вместе с Виллемом Клосом, Уиллемом Витзеном и Фредриком ван Эденом основал журнал "De Nieuwe Gids" в 1885 году. Основал влиятельные журналы Новый век (1901), Движение (1905). В 1924-1935 жил в Лейдене.

Племянник – художник Кейс Вервей.

Творчество 
Сложился под влиянием английской и немецкой романтической поэзии (Блейк, Шелли, Китс, Гёльдерлин, Новалис), долгие годы переписывался со Стефаном Георге, Рудольфом Панвицем. Автор многочисленных эссе о нидерландской литературе золотого века, сборника эссе о Гёльдерлине, переводчик Данте, К.Марло, Шекспира, Шелли, Гофмансталя, Георге и др.

Публикации на русском языке 
 Стихотворения/ Пер. Евг. Витковского// Европейская поэзия XIX века. М.: Художественная литература, 1977, с.520-523

Примечания

Ссылки 
  
  
 Сонеты Вервея on line 
  

Поэты Нидерландов
Писатели Нидерландов
Переводчики Нидерландов
Переводчики поэзии на нидерландский язык
Эссеисты Нидерландов
Эссеисты по алфавиту
Номинанты Нобелевской премии по литературе